Laimi (地伏星ワームのライミ, Chifukusei Wāmu no Raimi) est un personnage de fiction de l'univers Saint Seiya. Spectre du Ver de l'étoile Terrestre de la Soumission, Laimi apparait durant le "Junikyu-Hen" du chapitre Hadès.

Depuis les profondeurs des Enfers 
Lorsque la nouvelle Guerre Sainte débuta, il ne fallut pas attendre longtemps pour que le Sanctuaire d'Athéna fut envahi par les Spectres d'Hadès. Laimi du Ver fit donc partie des 16 Spectres envoyés au Sanctuaire par ordre du Juge des Enfers, Rhadamanthe du Wyvern.

Lorsqu'ils arrivèrent face au temple du Lion, le groupe de Gigant du Cyclope perdit cinq Spectres en quelques secondes ; victime de la puissance d'Aiolia, le chevalier d'or du Lion, gardien des lieux.

C'est alors que Laimi, Spectre du Ver, fit son apparition afin de prêter main-forte à ses compagnons. Il paralysa le Lion à l'aide de son attaque "Worm's Bind" et permit ainsi à Gigant et son groupe de traverser le temple sans encombre.

Malheureusement pour Laimi, son étreinte ne dura pas longtemps et, concentrant son cosmos, Aiolia brisa ses liens.
Le chevalier d'or répliqua en projetant Laimi contre un des piliers de son temple. Effrayé par une telle puissance, le Spectre disparut dans le sol, bien décidé à prendre son adversaire par surprise ; il réapparut derrière Aiolia et attaqua à nouveau avec son attaque "Worm's Bind". Peu inquiet par l'attaque de son adversaire, Aiolia se retourna et déclencha son "Lightning Plasma".

Laimi fut mis en pièce instantanément et rendit son dernier souffle dans le temple du Lion.

Surplis 
La Surplis de Laimi représente un ver géant possédant de nombreux appendices.

Techniques 
 Worm's Bind en français "Paralysie tentaculaire"
 Roar Blood

Voix 
Dans la version originale, Laimi est doublé par Kazuya Nakai dans la version originale et par Patrick Donnay dans la version française.

Spectres d'Hadès

en:List of Saint Seiya characters#The 108 Specters
it:Specter#Raimi
pt:Laimi de Verme